Улица Бело́ва — улица в Великом Новгороде. Находится в западной части Софийской стороны, недалеко от  ж/д вокзала.

Начинается от улицы Псковской и проходит до перекрёстка с Октябрьской и Нехинской. Имеет т-образный перекрёсток с Великолукской. Длина — 375 м.

История 
Сформировалась в 1940-х годах как часть Инженерной улицы. В отдельную улицу была выделена решением Новгорисполкома 10 января 1985 года. Название получила по имени А. Р. Белова — участника освобождения Новгорода от фашистов. Застроена жилыми зданиями.

Примечательные объекты 
№3 — церковь пятидесятников «Слово жизни»;
№5 — филиал библиотечного центра «Читай-город»;
№13 — Северо-западное УВД на транспорте

Примечания 

Улицы Великого Новгорода